Ollenschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Ollenschläger (* 1951), deutscher Internist, Apotheker, Hochschullehrer und Medizinpublizist
 Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger (* 1941), deutscher Richter (DDR)

Siehe auch:
 Ollenschlager